Габриэль Роуэн Клэйг. ( ) — британский профессиональный  шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения

Трек 

 2014
 1-й  Чемпион Великобритании - Скрэтч (юниоры)
 2-й  Чемпионат Европы - Скрэтч (юниоры)
 2-й  Чемпионат Европы - Командная гонка преследования (юниоры)
 3-й  Чемпионат Европы - Гонка по очкам (юниоры)

Шоссе 

 2013
 2-й  Чемпионат Великобритании — Групповая гонка (юниоры)
 2015
 1-й — Этап 1 Велогонка Мира U23
 7-й Beaumont Trophy
 2016
 3-й  Чемпионат Великобритании — Индивидуальная гонка 
 3-й Гент — Вевельгем U23
 5-й Чемпионат Европы — Групповая гонка 
 2017
 8-й Grand Prix de la Ville de Lillers
 2018
 1-й — Этапы 1 и 6 Волта Алентежу
 3-й  Чемпионат Великобритании — Групповая гонка 
 3-й Gran Premio della Liberazione
 9-й Гент — Вевельгем U23
 2019
 1-й — Этап 3 Волта Алентежу
 2-й Rutland-Melton International Cicle Classic

Примечания 

Сноски

Ссылки 
 Клэйг, Габриэль  на FirstCycling
 Клэйг, Габриэль  Профиль на сайте 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Великобритании